Бафало Гап има више значења:
 Бафало Гап (Тексас)
 Бафало Гап (Јужна Дакота)